Der Bob-Weltcup ist eine jährlich in der Zeit von Ende November/Anfang Dezember bis Februar/März ausgerichtete Wettkampfserie im Bobsport. Organisiert werden die Rennen von der IBSF.

Derzeit umfasst die Weltcupsaison in der Regel acht Stationen. Im Rahmen des Weltcups werden der Zweier- und Viererbob der Männer und seit der Saison 1994/95 der Zweierbob der Frauen ausgetragen. Bei den Männern wird zudem noch die Wertung in der Kombination geführt, für die die Punkte aus den Ergebnissen des Zweier- und Viererbobs addiert werden. Nach Siegen erfolgreichster Bobpilot ist der Deutsche Francesco Friedrich, der im Januar 2021 mit seinem 46. Erfolg die bisherige Bestmarke seines Landsmanns André Lange übertraf. Mit vier Erfolgen entschied er auch am häufigsten die Kombinationswertung aus Zweier- und Viererbob an.

In nichtolympischen Wintern bilden die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften, in welcher die Weltmeister im Bobsport und im Skeleton ermittelt werden, den Höhepunkt der Weltcupsaison. Anders als zum Beispiel im Biathlon zählen die Rennen im Rahmen der Weltmeisterschaft nicht zum Weltcup.

Geschichte 
Im November 1981 gab der Bobsportverband die Austragung eines Weltcups zwischen dem 7. und 15. Januar 1982 auf der Natureisbahn im italienischen Cervinia (Aostatal) mit jeweils zwei Wertungsläufen im Zweier und Vierer bekannt, als Geldgeberin wurde der amerikanische Sender NBC gewonnen. Wegen anhaltend starker Schneefälle musste die Veranstaltung abgesagt werden. Der erste Weltcup im Bobsport fand schließlich zwischen dem 8. und 17. Januar 1983 an gleicher Stelle statt. Beide Wettbewerbe, die ohne Beteiligung der stärksten Nationen Schweiz und DDR ausgetragen wurden, gewann der italienische Pilot Gildo Sartore. Im Januar 1984 feierte der Oberhofer Detlef Richter bei der zweiten Austragung des „Pseudo“-Weltcups in Cervinia einen Doppelerfolg im Zweier und Vierer, nachdem die sowjetischen Sportler vor den Wettbewerben ihre Beteiligung infolge eines schweren Trainingsunfalls zurückgezogen hatten. Im Mai 1984 wurde dem Bobsportverband das Konzept für einen Weltcup als Saisonwettbewerb mit jeweils vier Veranstaltungen im Zweier und Vierer vorgelegt. Sechs Monate später wurde die Einführung eines Weltcups mit Rennen in Winterberg (BRD), Sarajevo (Jugoslawien), am Königssee (BRD), Igls (Österreich) und St. Moritz (Schweiz) endgültig beschlossen. Das erste offizielle Weltcuprennen der Saison 1984/85 wurde schließlich ab dem 20. November 1984 auf der Winterberger Bobbahn ausgetragen.

Weltcup-Punktesystem

Aktuelles System 
Mit der Saison 2007/08 trat ein neues Punktesystem in Kraft. Der Sieger erhält nunmehr 225, der Zweite 210 und der Dritte 200 Punkte. Weltcup-Punkte werden bis zum 30. Platz vergeben, für den der Pilot noch 20 Punkte erhält. Das System ist in ein weiteres System aus Welt-, Interkontinental- und Kontinentalcups eingepasst. Bei den unterklassigen Wettbewerben sind dementsprechend weniger Punkte zu gewinnen. Bei Punktgleichheit wird die Reihenfolge durch den Vergleich der Platzierungen ermittelt.

Früheres System 
In dem Punktesystem vor der Saison 2007/08 erhielt der Erste 100, der Zweite 90 und der Dritte 80 Punkte. Punkte wurden ebenfalls bis zum 30. Platz vergeben, allerdings erhielt dieser nur noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde wie auch im jetzigen System die Reihenfolge durch den Vergleich der Platzierungen ermittelt.

Bisherige Sieger im Gesamtweltcup

Männer

Frauen 

In die Zählung der gewonnenen Zweierbob- und Viererbob-Wertungen gehen alle seit der Saison 1984/85 errungenen Siege ein, bei der Kombinationswertung alle Erfolge seit dem Winter 2007/08.

Stand: Saisonende 2022/23.

Einzelnachweise